Monheim se poate referi la următoare locuri:

Monheim am Rhein, oraș în landul Renania de Nord-Westfalia, Germania
Monheim (Schwaben), comună din landul Bavaria, Germania